Контрфорс (архітектура) — архітектурна деталь для підтримки стін.
 Контрофорс (анатомія) — потовщення кісток черепа, що надають йому додаткової міцності, зберігаючи легку масу.
 Контрфорс (альпінізм) — термін, що описує в альпінізмі форму гірського рельєфу. Неявно виражене ребро на крутому схилі («стіні») гори.